Значительный перепад высот, разнообразие ландшафтов и биотопов в Грейт-Смоки-Маунтинс (как и регионе Южных Аппалачей в целом) способствуют богатому орнитологическому разнообразию в этом регионе. В общей сложности в различные периоды года на территории парка отмечено свыше 240 видов птиц, из которых почти 120 (в том числе 52 главным образом неотропических) гнездится. Шестьдесят видов встречаются в парке круглогодично. Парк также является важнейшим «перевалочным пунктом» для многих перелётных видов, которые выбирают его для отдыха и подкормки во время сезонной миграции из более северных широт в южные и обратно. Ниже представлен список птиц, отмеченных в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс. 

Условные обозначения:
 По времени года:
 R — Постоянный обитатель
 S — Встречается летом
 M — Встречается на пролёте
 W — Встречается зимой
 
 По частоте наблюдений:
 A — Обычный вид: наблюдение свыше 25 особей в день в подходящий сезон
 C — Достаточно обычный вид: 5-25 особей в день в подходящий сезон
 F — Распространённый вид: по крайней мере 1 особь в день в подходящий сезон
 U — Нечастый вид: более одного раза в год
 O — Случайный вид: один раз и реже в год
 X — Редкий вид: хотя бы однажды наблюдался в парке, но в целом нетипичен для данного района

 Особые условия:
 cc — Только в долине Cades Cove
 he — Только в среднем и верхнем ярусе гор (выше 1000 м над уровнем моря)
 ri — Реинтродуцирован

Гагарообразные

Поганкообразные

Буревестникообразные

Пеликанообразные

Аистообразные

Гусеобразные

Соколообразные

Курообразные

Журавлеобразные

Аистообразные

Ржанкообразные

Голубеобразные

Кукушкообразные

Совообразные

Козодоеобразные

Стрижеобразные

Ракшеобразные

Дятлообразные

Воробьинообразные

Тиранновые

Жаворонковые

Ласточковые

Сорокопутовые

Виреоновые

Врановые

Синицевые

Поползневые

Пищуховые

Крапивниковые

Корольковые

Комароловы

Дроздовые

Пересмешниковые

Скворцовые

Трясогузковые

Свиристелевые

Древесницевые

Овсянковые

Кардиналовые

Трупиаловые

Вьюрковые

Воробьиные

Источники 

 

Списки птиц
Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс
Списки:США